Brocco – cavallo di scarso valore
 Brocco – in botanica, ramo secco che resta del ramo dopo la potatura oppure il bocciolo dell'olivo
 Brocco – punta o chiodo di ferro posto al centro di uno scudo o di un bersaglio
 Brocco – particolare rilievo nella tessitura del broccato
 Brocco – denominazione dell'antico comune di Brocco, oggi Broccostella, nel Lazio
 Maurice Brocco – ciclista francese
 Peter Brocco – attore statunitense

Altri progetti